Randerath steht für:

 Randerath, einen Ortsteil von Heinsberg

Randerath ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid Randerath (* 1965), deutsche Journalistin
 Edmund Randerath (1899–1961), deutscher Mediziner
 Winfried Randerath (* 1961), deutscher Mediziner